Der Name bzw. die Abkürzung IFAT steht für:

 International Fair Trade Association, ein globales Netzwerk von Organisationen des Fairen Handels
 das somalische Sultanat Ifat (Ifaad, Hauptstadt Zeila bei Dschibuti) seit dem 8. Jahrhundert, welches im Kampf gegen Abessinien (Äthiopien) vom Sultanat Adal abgelöst wurde (siehe auch Shewa)
 Die internationale Fachmesse für Wasser – Abwasser – Abfall – Recycling in München, siehe IFAT (München) bzw. deren Schwestermesse in Shanghai: IFAT China
 Indirekter Immunfluoreszenz-Antikörper-Test, siehe Immunhistochemie
 Institut für angewandte Telemedizin am Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen

IFAT